Gryphoceratops morrisoni — вид птицетазовых динозавров, принадлежащих к группе цератопсов, живших во время позднего мела на территории современной Северной Америки.

Вид назван и описан в 2011—2012 годах исследователями Майклом Райаном, Дэвидом Эвансом, Филипом Карри, Калебом Брауном и Дональдом Бринкманом. Название рода происходит от  — «крюк»,  — «рог» и  — «лицо».

Находки, голотип ROM 56635, были сделаны недалеко от Writing-on-Stone Provincial Park в провинции Альберта, Канада, недалеко от речки Блэк-Каули в геологических породах формации Милк-Ривер, датируемых сантонским ярусом, около 83 миллионов лет. Они состоят из частичной нижней челюсти.

В длину Gryphoceratops morrisoni достигал около метра. Он является самым маленьким цератопсом из Северной Америки. Найденная нижняя челюсть в длину около 18 см. Исследователи отнесли Gryphoceratops к семейству Leptoceratopsidae. В связи с этим он является самым старым известным представителем данного семейства. Согласно точным кладистическим анализам, данный динозавр вместе с родом Unescoceratops являются сестринскими таксонами роду Zhuchengceratops, найденному в Китае, который обладает схожими чертами в строении челюсти.

Примечания 

Leptoceratopsidae
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2012 году
Фоссилии из меловых отложений Канады